Chautipa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chautipa, Tecoanapa, ort, Guerrero, 
 Chautipa, Olinalá, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar